Wojciech Biliński (1903-), oficer, jeździec
 Wojciech Biliński, historyk
 Wojciech Biliński, inżynier
 Wojciech Biliński, perkusista